Big Creek (« Grande Crique » en anglais) peut faire référence à :

au Belize 
 Big Creek, un port (principal port bananier) dans le district de Stann Creek au Belize,

au Canada 

 Big Creek, un affluent de la Chilcotin River en Colombie-Britannique,
 Big Creek Provincial Park, un parc provincial de Colombie-Britannique,
 Big Creek, une crique dans le comté d'Essex en Ontario,
 Big Creek Conservation Area, une aire de nature préservée autour de la crique dans le comté d'Essex,

aux États-Unis 

 Big Creek en Alaska, dont le code AITA des aéroports est BIC,
 Big Creek Lake, un lac formé par le comblement de la Big Creek dans le sud-ouest de l'Alabama,
 Big Creek, une localité du comté de Fresno en Californie,
 Big Creek, un affluent du fleuve San Joaquin en Californie,
 Big Creek, un affluent de la Chattahoochee River en Géorgie,
 Big Creek, un village dans le comté de Calhoun au Mississippi,
 Big Creek, un affluent de la Canisteo River dans l'État de New York,
 Big Creek, un affluent de la Cuyahoga River en Ohio,
 Big Creek Bridge en Oregon,
 Big Creek, un affluent de la Clinch River en Virginie,
 Big Creek High School, à War en Virginie-Occidentale,
 Big Creek (Wisconsin)
 Big Creek (Idaho), communauté non incorporée

Homonymie de toponyme